Mitterhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mitterhuber (* 1932), österreichischer Choreograf, Ballettmeister und Pädagoge
 Markus Mitterhuber (* 1967), österreichischer Schauspieler
 Sebastian Mitterhuber (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Willy Mitterhuber (1927–2004), deutscher Lyriker